Армстронг-Джонс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Армстронг-Джонс, Дэвид, 2-й граф Сноудон (родился в 1961) — британский дизайнер и предприниматель, член британской королевской семьи.
 Армстронг-Джонс, Маргарита (родилась в 2002) — дочь предыдущего.
 Армстронг-Джонс, Сара Фрэнсис Элизабет (более известна как Сара Чатто; родилась в 1964) — член британской королевской семьи, единственная дочь принцессы Маргарет и Энтони Армстронг-Джонса.
 Армстронг-Джонс, Чарльз (родился в 1999) — сын Дэвида Армстронг-Джонса, 2-го графа Сноудона, член британской королевской семьи.
 Армстронг-Джонс, Энтони, 1-й граф Сноудон (1930—2017) — британский фотограф и дизайнер, в 1960—1978 годах муж принцессы Маргарет, сестры королевы Елизаветы II.